Ви-ле-Рю () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Се-сюр-Сон-э-Сент-Альбен. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70582.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 300 км к юго-востоку от Парижа, в 50 км севернее Безансона, в 20 км к западу от Везуля.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 105 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 66 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 44 были экономически активными, 22 — неактивными (показатель активности — 66,7 %, в 1999 году было 58,2 %). Из 44 активных жителей работали 41 человек (19 мужчин и 22 женщины), безработных было 3 (0 мужчин и 3 женщины). Среди 22 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона